Liste der Feld- und Hallenhockey-Europapokalsieger seit der offiziellen Einführung durch die EHF 1974.

Herren

Siegerliste

Vereine nach Europapokalsiegen

Erfolgreichste Nationen

Damen

Siegerliste

Vereine nach Europapokalsiegen

Erfolgreichste Nationen

Weblinks 

 Statistik Cup-Sieger - hockey.de, abgerufen am 9. November 2013
 Webpräsenz der Europäischen Hockey Föderation, abgerufen am 9. November 2013
 sport-komplett.de, abgerufen am 9. November 2013

Einzelnachweise 

Hockeyverein
Europapokalsieger
Hockey-Europapokal
Feld und Hallenhockey-Europapokalsieger
Feld und Hallenhockey-Europapokalsieger